Harima steht für
Provinz Harima, Japan
 New Harima, japanisches Fährschiff